Belleau (Aisne)
 Belleau (Meurthe-et-Moselle)
 Batalha de Belleau
 Bernard Belleau
 Rémy Belleau
 USS Belleau Wood (CVL-24)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história